Kczewo ist der Name zweier Ortschaften in der polnischen Woiwodschaft Pommern:
 Kczewo (Kobylnica) (deutscher Name: Egsow, Kreis Schlawe/Pommern)
 Kczewo (Przodkowo) (Exau, Kreis Karthaus/Westpreußen)